Blue Mountain Lake steht für folgende geographischen Objekte:

 Blue Mountain Lake (Ort, New York), Ort im Hamilton County
 Blue Mountain Lake (See, New York), See im Hamilton County
 Blue Mountain Lake (Wisconsin), See im Waupaca County
 Blue Mountain Lake (Arkansas), Stausee in Arkansas